Saint-Sorlin steht für folgende Orte in Frankreich:
 Saint-Sorlin, Commune déléguée in der Gemeinde Chabanière im Département Rhône 
 Saint-Sorlin-d’Arves, Gemeinde im Département Savoie
 Saint-Sorlin-de-Conac, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Saint-Sorlin-en-Bugey, Gemeinde im Département Ain
 Saint-Sorlin-de-Morestel, Gemeinde im Département Isère
 Montmelas-Saint-Sorlin, Gemeinde im Département Rhône
 Saint-Sorlin-de-Vienne, Gemeinde im Département Isère
 Saint-Sorlin-en-Valloire, Gemeinde im Département Drôme

Personen:
 Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595–1676), französischer Dichter und Dramatiker